Hiekkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hiekkasaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Hiekkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,82, long 26,96), 
 Hiekkasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,64, long 29,17), 
 Hiekkasaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Hiekkasaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Hiekkasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Hiekkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,75, long 27,05), 
 Hiekkasaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Hiekkasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,88, long 29,45), 
 Hiekkasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,72, long 29,65), 
 Hiekkasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,35, long 29,41), 
 Hiekkasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,22, long 29,97), 
 Hiekkasaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 
 Hiekkasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,06, long 30,09), 
 Hiekkasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,47, long 29,23), 
 Hiekkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 27,45), 
 Hiekkasaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 
 Hiekkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,48, long 28,24), 
 Hiekkasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,27, long 29,05), 

Robotskapade Finlandförgreningar